

Patronyme 

 Christian Grobet (1941-), personnalité politique suisse et avocat, conseiller national suisse
  (1909–1969), cycliste  mexicain
 François-Louis Grobet (1815-1890), entrepreneur et inventeur suisse
 Henri Grobet (1864-1930), entrepreneur et homme politique suisse.
 Lourdes Grobet (1940-2022), photographe mexicaine
 Pearl Grobet-Secretan (1904-1988), militante socialiste, pacifiste et féministe suisse
  (1964-), directeur de la photographie

Autres 
 musée Grobet-Labadié, musée d'art et musée à Marseille en France